Den 2011-12 sæson er den 120. sæson i Liverpool Football Clubs historie, og deres 49. år i træk i top divisionen i engelsk fodbold. Liverpool havde ikke kvalificerede sig til den europæisk fodbold i sæsonen 2010-11 og deltog derfor ikke for første gang siden 2000.

Liverpool havde blandet succes igennem sæsonen, hvor de vandt League Cup for ottende gang, hvilket er rekord og deres første trofæ siden 2006, samtidigt med at de nåede FA Cup Finalen, hvor de tabte til Chelsea F.C.. I Premier League sluttede holdet som nr. 8, hvilket er den dårligste placering siden 1994, hvor holdet også sluttede på ottende pladsen. Den dårlige placering betød at Kenny Dalglish blev fyret den 16. maj 2012.

Holdet sejre i League cuppen betød at holdet kvalificerede sig til UEFA Europa League 2012-13.

Trup

Kampe

Kampe før sæson start

Premier League

League Cup

FA Cup

Andre kampe

Venskabskamp 

Source: Liverpoolfc.tv

Kilder 

Liverpool F.C.
Engelske fodboldklubbers sæson 2011-12